El X-Seed 4000 es el edificio más alto que ha sido diseñado, es decir, del cual existen planos completos para su construcción. La idea fue creada y desarrollada inicialmente por el arquitecto Peter Neville. Su propuesta consiste en un edificio de forma piramidal de 4 km de altura, 6 km de ancho con base en el mar y 800 plantas, con una capacidad para albergar entre 500 000 y 1 000 000 de habitantes. La estructura estaría compuesta por más de 3 millones de toneladas de acero reforzado.

Proyecto 

Según Georges Binder, director general de la empresa Building & Data, que recopila bases de datos sobre construcciones de todo el mundo:

Diseño 

Fue diseñado en 1995 para Tokio, Japón, por la empresa japonesa Taisei Construction Corporation como un entorno futurístico, combinando altos estándares de calidad de vida con el contacto con la naturaleza.

Su forma es de tipo piramidal con numerosos nodos unidos por enormes tubos transportadores que se desplazarían a gran velocidad. Cada nodo contendría una pequeña ciudad con una alta ocupación de habitantes, así como zonas de ocio, comercios o jardines suficientes como para poder vivir sin salir del edificio.

Objetivo 

El objetivo, dada la alta densidad de población de Japón, es encontrar una forma de solucionar el problema. El coste para construir este rascacielos se ha estimado entre 300 000 millones y 900 000 millones de dólares.

Problemática 

A diferencia de los demás rascacielos de Japón, el X-Seed requeriría la protección de sus ocupantes de la presión y las fluctuaciones climáticas debido a su gran altura.

Su diseño requiere la utilización de la energía solar para mantener las condiciones ambientales internas. Además, la zona propuesta se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, caracterizado por concentrar una de las actividades sísmicas y volcánicas más importantes del mundo con lo que se requiere estar sujeta a los tsunamis. La Pirámide de Shimizu, también prevista para Tokio se enfrenta igualmente a la mayor parte de los mismos problemas.

Características 

Su localización con base en el mar y su forma inspirada por el monte Fuji son algunas de las características de diseño más importantes del edificio.

El verdadero Monte Fuji tiene una altura de 3776 m, 224 menos que el X-Seed 4000.

El X-Seed 4000 superaría el doble de altura de la Pirámide de Shimizu, cuya altura prevista sería de 2004 m.

Véase también 
 Rascacielos
 Ultima Tower
 Burj Khalifa
 Aeropolis 2001
 Taipei 101
 Anexo:Rascacielos más altos del mundo
 Anexo:Récords mundiales de edificios y estructuras
 Anexo:Rascacielos de Japón

Referencias

Enlaces externos 

 Web de Accelerating Future.
 Página de Emporis. 
 Preguntas sobre el X-Seed 4000.

Información complementaria 

Rascacielos cancelados sobre 1 000 metros
Rascacielos de Tokio
Japón en 1995